Gvatemala (Guatemala), država;
 Guatemala, glavni grad Gvatemale.